Dywizjony artylerii noszące numer 11:

Wojska Polskiego:

 11 Dywizjon Artylerii Ciężkiej 1920

 11 Dywizjon Artylerii Konnej 1924-1939
 11 Dywizjon Artylerii Ciężkiej 1939
 11 Dywizjon Artylerii Najcięższej 1939
 11 Dywizjon Artylerii Przeciwlotniczej 1937-1939
 11 Dywizjon Artylerii Samochodowej 1944-1945
 11 Samodzielny Dywizjon Artylerii Przeciwlotniczej 1944-1945
 11 Dywizjon Artylerii Przeciwpancernej 1945-1956

Cesarskiej i Królewskiej Armii:
 11 Dywizjon Artylerii Konnej